Хидэаки Сэна (Хидэаки Сузуки) (, род. 17 января, 1968 в городе Сидзуока) — японский фармаколог и философ. Выпускник Тохокского университета. Ещё будучи аспирантом того же университета, написал дебютный роман «Паразит Ева» (Parasite Eve). Позже этот роман был экранизирован. Компанией Square также была создана ролевая видеоигра в жанре фантастики ужасов по её мотивам. Также Хидеаки Сэна является автором произведения «Brain Valley», после написания которого стал победителем японской премии Nihon SF Taisho Award и «tomorrow's Robots». Доктор Сэна сейчас проживает в городе Сэндай, Япония где читает лекции по микробиологии. Стоит отметить, что Сэна это псевдоним, а его настоящее имя Сузуки.

Работы 
 «Паразит Ева» (パラサイト・イヴ, Книжный магазин в Кодакаве, 1995 / Библиотека ужасов в Кодакаве, 1996 / Библиотека Синтоу, 2007)
 «BRAIN VALLEY» (Книжный магазин в Кодакаве, 1997 / Библиотека в Кодакаве, 2000 / Библиотека Синтоу, 2005)
 «Novels & Science — Creation Surpassing the Science/Literature Boundary» (Книжный магазин Иванами, 1993)
 «August Museum» (Книжный магазин в Кодакаве, 2000 / Библиотека в Кодакаве, 2003 / Библиотека Синтоу, 2006)
 «21st Century Robot» (2001)
 «The Rainbow Planetarium» (Соуденса, 2001)
 «Menzel’s Chess Player» (Коубунса, 2001)
 «Robot of Tomorrow» (Бунзейсиндзу, 2002)
 «The Heart’S Time Machine! — A Novel by Hideaki Sena / The Cooking Club» (Книжный магазин в Кодакаве, 2002)
 «Robot Opera» (Коубунса, 2004)
 «Descartes' Sealed Room» (Синтоуса, 2005)
 «The 9th Day — The Tragedy of Joy» (Коубунса, 2006)
 «Science in Wonderland» (Соубунса, 2006)
 «Hideaki Sena’s Essays on Robots» (2008)
 «Every Breath» (2008)
 «Computer Kakumei: Saikyou × Saisoku no Zunou Tanjou» (2012)

Примечания

Ссылки 
 
 
 瀬名秀明の博物館（公式サイト）
 瀬名秀明がゆく! （東北大学のサイト）

Писатели-фантасты Японии
Авторы литературы ужасов
Фармакологи по алфавиту
Философы Японии
Выпускники университета Тохоку